Odéon, dal greco Ωδείον (letteralmente «costruzione destinata a gare musicali», parola derivante dal greco «cantare», che ha anche dato origine ai termini ode e aedo), è il nome di diversi edifici coperti dell'Antica Grecia, dedicati agli esercizi di canto, alle rappresentazioni musicali, ai concorsi di poesia e di musica. Questi edifici normalmente erano di dimensioni modeste. Qui si esibiscono anche le ballerine.

Edifici 
Teatro dell'Odéon –  teatro di Parigi
 Quartiere dell'Odeon –  quartiere del VI arrondissement di Parigi, intorno al théâtre de l'Odéon
 Place de l'Odéon –  piazza davanti al théâtre de l'Odéon a Parigi
 Odeon –  stazione della linea 4 e 10 della metropolitana parigina
 Odeon –  teatro di Monaco di Baviera, costruito da Leo von Klenze e parzialmente distrutto durante la seconda guerra mondiale. Oggi il Palazzo ospita il ministero degli interni bavarese
 Piazza dell'Odeon (Odeonsplatz) –  piazza di Monaco
 Odeon di Reggio Calabria (o Bouleuterion) –  odeon di Reggio Calabria, di cui oggi rimangono solo rovine.
 Odeon –  odeon di Catania, quasi del tutto integro, mancandone solo gran parte dei rivestimenti e la scena
 Odeon - cinema multisala di Milano
 Largo Odeon –  slargo aprentesi alle spalle dell'omonimo edificio di Catania. Vi si affacciano oltre al piccolo teatro la chiesa di San Filippo Neri, diverse botteghe e il tempio hindu cittadino
 Odeon di Erode Attico –  odeon di Atene
 Odeon di Agrippa –  odeon di Atene, oggi non più visibile
 Odeon di Domiziano –  odeon di Roma, oggi non più visibile

Altro 
 Odeon –  catena di sale di cinema del Regno Unito
 Odeon –  casa discografica tedesca
 Odeon TV –  emittente televisiva italiana
 Odeon. Tutto quanto fa spettacolo – rotocalco televisivo RAI anni settanta